

Musica 
 A Night on the Town – album dei The Buckaroos del 1968
 A Night on the Town – album dei Brownsville Station del 1972
 A Night on the Town – album di Rod Stewart del 1976
 A Night on the Town – album di Bruce Hornsby del 1990

Televisione 
 A Night on the Town – episodio della seconda stagione di Blue Bloods

Videogiochi 
 A Night on the Town – videogioco Loadstar per Commodore 64